RSH peut faire référence :
 à la Revue suisse d'histoire (RSH)
 à rsh (pour remote shell, signifiant « Shell distant »), une commande de contrôle à distance sous Unix (dont Linux) ou BSD ;
 à Jet Lite, une compagnie aérienne indienne, selon le code OACI ;
 à RadioShack, une chaîne américaine de magasins de composants électroniques, selon le code NYSE ;
 au thiol, un composé organique, selon la formule chimique de son groupe fonctionnel.

Code OACI
Sigle de 3 caractères